Diomedes steht für die folgenden mythologischen Figuren:

 Diomedes, Sohn des Tydeus und der Deïpyle, Held vor Troja
 Diomedes (Sohn des Ares), Sohn des Ares und der Kyrene, König der Bistonen, Besitzer der Rosse des Diomedes
 Diomedes (Sohn des Diomedes) und der Euippe

Namensträger:
 Diomedes (Indo-Grieche), indo-griechischer König
 Diomedes (Steinmetz), antiker kilikischer Steinmetz
 Diomedes aus Dokimeion, antiker phrygischer Bildhauer
 Diomedes (Bildhauer), antiker Bildhauer
 Diomedes-Maler (um 400 v. Chr.), attischer Vasenmaler
 Heiliger Diomedes (3. Jh.), Arzt und Märtyrer aus Tarsus
 Diomedes Grammaticus (4. Jh.), oströmischer Grammatiker
Cognomen
 Lucius Furius Diomedes, antiker römischer Toreut

Anderes:
 (1437) Diomedes, Asteroid aus der Gruppe der Trojaner
 Diomedesinseln, Inselgruppe in der italienischen Region Apulien, siehe Tremiti-Inseln
 Diomedes-Inseln, Inselgruppe in der Beringstraße

Siehe auch:
 Diomedes Lake
 Diomede